Plusieurs opus de quartettini, dont Quartettino opus 33 (1781), du compositeur Luigi Boccherini.
 Quartettino « Prenez place à la table » - Baucis dans l'opéra comique Philémon et Baucis (1859) de Charles Gounod. 
 Introduzione e quartettino nei Puritani (de Bellini), transcrit pour guitare à neuf cordes par le compositeur italien Enea Gardana. 
 Quartettino pour quatuor à cordes (1944) du compositeur tchécoslovaque Václav Dobiáš. 
 Quartettino pour 4 cors (1950) du compositeur polonais Włodzimierz Kotoński. 
 Quartettino pour clarinette, violon, alto et violoncelle (1952) du compositeur magyar Rezső Kókai.
Quartettino	opus 5 pour 2 flûtes, hautbois et violon (1956) du compositeur polonais Henryk Górecki.
 Quartettino pour quatuor à cordes (1987) du compositeur japonais naturalisé français Susumu Yoshida.